Il termine C11 o C-11 può indicare:
 C-11 Gulfstream II, versione militare dell'aereo Grumman Gulfstream II
 C11 – codice vettore IATA della Airmax
 HMS C11 – classe di sottomarini della  Royal Navy
 USS Marblehead (C-11) – incrociatore leggero della Marina militare degli Stati Uniti
 C11 – fucile di precisione
 C11 – codice ECO di alcune linee della variante classica della difesa francese negli scacchi
 C11 – tomba dell'antico Egitto